Cylindrosporium — рід грибів. Назва вперше опублікована 1822 року.

Рід включає кілька збудників рослин, які викликають плямистість листя.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 168 видів роду Cylindrosporium:

Примітки

Джерела 
 Greville, R.K. 1822. Scottish Cryptogamic Flora. 1: 1-60 - P.pl. 27.

Роди грибів
Гелоціальні